Vlachodimos ist der Familienname folgender Personen:

 Odisseas Vlachodimos (* 1994), deutscher Fußballspieler 
 Panagiotis Vlachodimos (* 1991), deutscher Fußballspieler